De plaats Mierlo, onderdeel van de gemeente Geldrop-Mierlo, heeft 34 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Geldrop
 Lijst van rijksmonumenten in Mierlo

Gemeentelijk monument in Geldrop-Mierlo
Mierlo